Rockstar Mentality é um álbum de estúdio da banda Shop Boyz, lançado em 2007.

Álbuns de 2007